Illes Mariannes, arxipèlag de l'oceà Pacífic
 Placa de les Mariannes, microplaca tectònica
 Fossa de les Mariannes, fossa marina
 Illes Mariannes Septentrionals, territori insular d'Oceania associat als Estats Units